Siirt, törökországi tartomány
 Siirt, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Siirt, az azonos nevű török tartomány székhelye